Нальгиев — ингушская фамилия. Известные носители:
 Нальгиев, Билан Бесланович (1990) — российский борец греко-римского стиля.
 Нальгиев, Мандре (1865—1924) — ингушский снайпер.
 Нальгиев, Лом-Али — российский боец смешанных единоборств.
 Нальгиев, Руслан Муратович (1980) — капитан милиции, Герой Российской Федерации (2012).
 Нальгиев, Эльберд Асмарзиевич (1863—1918) — генерал-майор Российской Императорской армии.